La Copa Davis 1961 fue la 50.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1961. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Italia por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1961